Somma steht für:
 Somma, Getreide- und Flüssigkeitsmaß
 Somma-Vulkan, Vulkantyp

Somma ist der Familienname folgender Personen:
 Pascual Somma († 1930), uruguayischer Fußballspielerania
 Sebastiano Somma (* 1960), italienischer Schauspieler
 Sergio Somma (* 1987), US-amerikanischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Somma Lombardo, Gemeinde in der Provinz Varese, Italien
 Somma Vesuviana, eine Gemeinde in der Metropolitanstadt Neapel, Region Kampanien, Italien
 Monte Somma, Vulkan bei Neapel, Italien